A (206574) 2003 VC a Naprendszer kisbolygóövében található aszteroida. Sárneczky Krisztián fedezte fel 2003. november 3-án.

Kapcsolódó szócikkek 
 Kisbolygók listája (206501–207000)

Jegyzetek 

A Naprendszer kisbolygói